Ібіца  — місто та муніципалітет в Іспанії, входить в провінцію Балеарські острови. 
Ібіца — один з островів, що входять в архіпелаг Балеарські острови в Середземному морі. 
Івіса — аеропорт на південь від міста Івіса.